Мари́на Зу́ева:
 Зуева, Марина Артуровна (род. 1992) — белорусская конькобежка.
 Зуева, Марина Олеговна (род. 1956) — тренер по фигурному катанию.